|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Charleston van 2016 vond plaats van 4 tot en met 10 april 2016 in de Amerikaanse stad Charleston (South Carolina). Het was de 44e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groen-grijze gravel-banen.

Na 43 jaar lang bekend te hebben gestaan als Family Circle Cup, werd het toernooi voor het eerst aange­duid met de officiële naam Volvo Car Open.

Het toernooi van 2016 trok 92.266 toeschouwers.

Enkelspel 
Titelverdedigster Angelique Kerber was het eerste reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin moest zij wegens een virusziekte de strijd staken.

Het zevende reekshoofd, de Amerikaanse Sloane Stephens, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de kwalificante Jelena Vesnina uit Rusland in twee sets. Stephens wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Charleston op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de derde van 2016.

De Nederlandse Cindy Burger had zich via het kwalificatietoernooi een plek in het hoofdtoernooi weten te veroveren – daar strandde zij evenwel in de eerste ronde. Haar landgenote Lesley Kerkhove volgde een­zelfde parcours.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Martina Hingis en Sania Mirza hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als derde geplaatste tweetal Françaises Caroline Garcia / Kristina Mladenovic won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Garcia had daarnaast al drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mladenovic dertien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Charleston 2016
Charleston